Baldwin Wake ist der Name folgender Personen:

* Baldwin Wake (Adliger, † 1213) († 1213), anglonormannischer Adliger
 Baldwin Wake (Adliger, † um 1282) (um 1238–um 1282), englischer Adliger und Militär